al-Mansuri () ist der Name folgender Personen:
 Ali ibn Sulaiman al-Mansuri († 1722), arabischer Grammatiker aus Ägypten
 Baibars al-Mansuri († 1325), Mameluk und Historiker türkischer Herkunft
 Hassa al-Mansuri (geb. 1983), Kampfpilot und Astronaut aus den Vereinigten Arabischen Emiraten
 Mariam al-Mansuri (geb. 1979), Kampfpilotin der Luftstreitkräfte der Vereinigten Arabischen Emirate